Эржебет Шимо́н (известна как Бёшке Шимон; ; 15 февраля 1909, Кестхей, Австро-Венгрия — 28 октября 1970, Будапешт, Венгрия) — венгерская модель, победительница конкурсов красоты «Мисс Венгрия 1929» и «Мисс Европа 1929».

Первая представительница Венгрии, ставшая «мисс Европа».

Биография 
Шимон родилась в еврейской семье врачей, в детстве изучала английский и немецкий языки. В школе была членом самодеятельной актёрской труппы. Красоту стройной девушки с фарфоровой кожей и голубыми глазами заметили довольно рано. В 16-летнем возрасте её избрали королевой красоты родного города Кестхей и озера Балатон. В январе 1929 года Эржебет Шимон стала первой «мисс Венгрия», обойдя 217 девушек.

8 февраля 1929 года она стала «мисс Европа», победив представительниц 18 стран.

После победы в Париже Эржебет Шимон была принята принцем Монако и президентом Франции. Там же она посетила множество мероприятий, а также получила несколько предложений о съёмке в кино, на которые  ответила отказом. Триумф Бёшке Шимон праздновали в Вене. По возвращении в Венгрию её встречала восторженная толпа.

В марте 1929 года группа студентов-антисемитов, считавших её недостойной представлять страну из-за еврейского происхождения, собралась перед домом в Кестхее и выступила против Бёшке Шимон. Подвергшись антисемитским нападкам и политическому давлению, Шимон отказалась от поездки в Галвестон (штат Техас, США), где в апреле 1929 года должен был пройти конкурс на звание «мисс Вселенная».

Позже Эржебет Шимон отказалась от участия в конкурсах, а также не воспользовалась предоставленными возможностями стать актрисой. Вышла замуж за Пала Браммера, который занимался оптовой торговлей текстилем в Будапеште. Брак продлился недолго, после развода она вышла замуж за , художественного руководителя театра комедии в Будапеште. В годы Второй мировой войны супруги были вынуждены скрываться в Будапеште. Даниэль был депортирован, но, как и Эржебет, пережил холокост.

Вскоре ей был поставлен диагноз церебральная атрофия. Она умерла 28 октября 1970 года. Похоронена вместе со вторым мужем на еврейском кладбище в Будапеште.

Примечания

Ссылки 
 Simon Böske, az első magyar szépségkirálynő 
 Simon Böske 

Мисс Европа
Мисс Венгрия
Победители конкурсов красоты
Фотомодели Венгрии
Персоналии:Холокост в Венгрии
Выжившие в Холокосте